Se også 830 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
30
Artikler om enkelte år